Dockrell ist der Familienname folgender Personen:

 George Dockrell (* 1992), irischer Cricketspieler
 Henry Morgan Dockrell (1880–1955), irischer Politiker 
 Marguerite Dockrell (1912–1983), irische Schwimmerin
 Maurice Dockrell (1850–1929), irischer Politiker
 Maurice E. Dockrell (1908–1986), irischer Politiker
 Percy Dockrell (1914–1979), irischer Politiker